Штанга — спортивний снаряд для підняття ваги у важкій атлетиці.
 Штанга — вертикальна стійка воріт у спорті.
 Штанга — тип струмоприймача, що являє собою підпружинений вгору металевий стрижень, що з'єднує трамвай або тролейбус з контактною лінією.
 Бурова штанга — сталевий стержень або труба для передавання механічних зусиль.
 Насосна штанга — елемент свердловинного насоса.
 Штанга () — прикраса для пірсингу. Має вигляд стрижня з накрутними кульками на кінцях. Різьба правобічна, може бути, як зовнішньою (прямо на кінцях стрижня), так і внутрішньою (кінці мають заглибини з різьбою, а кульки гвинтики). Прикраса отримала назву за схожість з цим спортивним приладом. Штанги також зовуться «барбелами» (від barbells); вони можуть бути прямими, гнутими (curved), підковоподібними (circular, horseshoe), поверхневими (surface).

Топонім 

 Велика Штанга (Velika Štanga) — поселення в общині Шмартно-при-Літії, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Мала Штанга (Mala Štanga) — поселення в общині Шмартно-при-Літії, Осреднєсловенський регіон, Словенія.